Вершина озера (англ. Top of the Lake) — многосерийная британо-австралийская детективная драма, созданная Джейн Кэмпион и Джерардом Ли и транслирующаяся на каналах «Sundance Channel» в США, BBC UKTV в Австралии и Новой Зеландии и BBC Two в Великобритании. Премьера первого сезона на телевидении состоялась 18 марта 2013 года. Второй сезон стартовал после длительного перерыва 27 июля 2017 года.

Актёры и персонажи

Первый сезон

Основной состав 
 Элизабет Мосс — Робин Гриффин; детектив из Сиднея, специализирующаяся на расследовании случаев сексуального насилия, которая возвращается в свой родной город Лейктоп в Новой Зеландии, чтобы навестить больную мать. В это время там исчезает 12-летняя беременная девочка Туи Митчем, и Робин соглашается взяться за это дело. Однако расследование заставляет Робин вспомнить ужасные события, происходившие с ней в подростковые годы.
 Дэвид Уэнем — Эл Паркер, детектив-сержант в полицейском отделении Куинстауна, сторонник традиционных методов полицейской работы; пользуется популярностью у местных жителей; также курирует кафе, на работу в которое нанимают малолетних правонарушителей и трудных подростков.
 Питер Маллан — Мэтт Митчем, шотландец по национальности и глава семейства Митчемов; неофициальный хозяин города, держащий людей в страхе; имеет серьезные психологические проблемы.
 Томас М. Райт — Джонно Митчем, младший сын Мэтта и первая любовь Робин; разорвал все связи с отцом. Возвращается в Лейктоп после 8 лет пребывания в тайской тюрьме «Банкванг» за хранение наркотиков.
 Холли Хантер — Джиджей, духовный лидер из Швейцарии, приехала в местечко под названием «Рай» недалеко от Лейктопа и основала там общину для женщин, каждая из которых перенесла какую-либо травму.

Второстепенный состав 
 Кип Чапман и Джей Райан — Люк и Марк Митчемы, сыновья Мэтта.
 Жаклин Джо — Туи Митчем, 12-летняя дочь Мэтта, исчезнувшая на пятом месяце беременности.
 Робин Невин — Джуд Гриффин, мать Робин, страдающая от рака.
 Кэлвин Тутео — Туранги, бойфренд Джуд, маори по национальности, имеет склонность к насилию.

Второй сезон

Основной состав 
 Гвендолин Кристи — Миранда Хильмарсон, 35-летняя констебль полиции Сиднея, которая становится напарником Робин Гриффин.
 Давид Денсик — Александр «Пусс» Браун, 42-летний харизматичный немец, родом из Восточной Германии, который живёт на втором этаже борделя под названием «Шёлк 41». Является бойфрендом Мэри; их отношения сильно тревожат Робин, Пайка и Джулию.
 Юэн Лесли — Пайк Эдвардс, успешный адвокат и приёмный отец Мэри.
 Элис Энглерт — Мэри Эдвардс, 17-летняя биологическая дочь Робин, которую та отдала на удочерение. Начинает бунтовать из-за расставания своих приёмных родителей.
 Николь Кидман — Джулия Эдвардс, приёмная мать Мэри. Расстаётся с мужем и отдаляется от дочери из-за лесбийского романа со своей коллегой — преподавателем Изидорой.

Производство

Первый сезон 
Первоначально на роль Джи Джей прослушивалась британо-американская актриса Дженнифер Эль, однако впоследствии эта роль была отдана Холли Хантер. Джейн Кэмпион предлагала главную женскую роль детектива Робин Гриффин новозеландской актрисе Анне Пэкуин, которая снималась в её фильме «Пианино». Однако Пэкуин отказалась от роли из-за своей беременности, и роль досталась американской актрисе Элизабет Мосс.

Сериал должен был производиться совместно с ABC — национальной общественной вещательной корпорацией Австралии. Однако после того как на главную роль была выбрана американская актриса Элизабет Мосс, ABC отказалась финансировать съёмки, мотивируя своё решение тем, что основным условием подписанного контракта было участие в главной роли австралийской актрисы. Вскоре австралийский канал UKTV согласился финансировать съёмки сериала. Филиппа Кэмпбелл стала новозеландским продюсером «Вершины озера».

Съёмки первого сезона заняли 18 недель и проходили в новозеландском округе Отаго в городах Куинстаун и Гленорчи. Куинстаун в сериале выступал в роли самого себя, в то время как Гленорчи превратился в вымышленный город Лейктоп. Сцены, связанные с женской общиной, были сняты на озере Моук.

Второй сезон 
В начале 2013 года одна из создателей сериала Джейн Кэмпион сообщила, что сериал «Вершина озера» достиг своего логического завершения, и его продолжения не планируется. Однако в октябре 2014 года стало известно, что сериал продлён на второй сезон. Его съёмки начались в декабре 2015 года в Сиднее.

Во втором сезоне Джейн Кэмпион и Джерард Ли остались ведущими сценаристами, Джейн Кэмпион также продолжила быть одним из режиссёров шоу. Из-за занятости в других проектах Гарт Дэвис, второй режиссёр первого сезона, был заменён на австралийца Эриэля Клеймена. Филиппа Кэмпбелл продолжила исполнять роль продюсера. Известная актриса Николь Кидман присоединилась к основному составу второго сезона из-за желания во второй раз в своей карьере поработать с Кэмпион. Кидман играет «австралийскую мать, чья судьба тесно переплетётся с судьбой детектива Робин Гриффин».

Показ 
Все серии первого сезона «Вершины озера» были показаны на кинофестивале «Сандэнс» в январе 2013 года. «Сандэнс» позиционировал «Вершину озера» как мини-сериал, и его показ был представлен в виде семичасовой программы, прерванной только одним антрактом и обеденным перерывом. Это был первый мини-сериал в истории «Сандэнса», который был включён в его программу. Также «Вершина озера» дополнительно была показана на 63-м Берлинском кинофестивале.

Премьера сериала на телевидении состоялась 18 марта 2013 года на американском канале Sundance Channel; в Австралии — 24 марта 2013 года на канале BBC UKTV; в Новой Зеландии — 25 марта 2013 года также на BBC UKTV.

Премьера полного второго сезона «Вершины озера» состоялась в мае 2017 года на Каннском кинофестивале. В Великобритании премьера второго сезона состоялась на канале BBC Two 27 июля 2017 года. Также весь сезон целиком был выпущен на сервисе BBC iPlayer. В США каналом Sundance Channel показ второго сезона «Вершины озера» назначен на сентябрь 2017 года. Кроме того, каждый эпизод, показанный в США по телевидению, на следующий день будет доступен на сервисе Hulu.

Список эпизодов

Первый сезон (2013)

Второй сезон (2017)

Отзывы и критика 
Рецензии критиков на сериал «Вершина озера» были в основном положительными. При описании сериала использовались такие определения как «мастерски сделанный», «красивый», «таинственный», «захватывающий», «шедевр». На сайте Metacritic у сериала 87 баллов из 100. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes первый сезон «Вершины озера» достиг 97 % «свежести» со средним рейтингом 8,94 из 10; второй сезон — 71 % «свежести» со средним рейтингом 9,0 из 10.

«Вершина озера» по достоинству была оценена феминистскими критиками за стремление сериала подробно проанализировать культуру изнасилования, а также за построение сюжета вокруг персонажей одиноких и травмированных женщин.

Не обошлось и без негативных отзывов о сериале. Так, Майк Хейл из «The New York Times» критиковал «тщательно продуманные сюжетные линии» и считал, что исчезновение Туи — не основной сюжетный элемент, на котором держится история, а «метафора для вооружённого сопротивления мужской гегемонии», которое и составляет основу творчества Джейн Кэмпион.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Телесериалы Великобритании 2010-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2013 году
Телесериалы Австралии 2010-х годов
Драматические телесериалы Австралии
Драматические телесериалы Великобритании
Телесериалы Новой Зеландии
Телесериалы Би-би-си
Телесериалы на английском языке
Сексуальное насилие в фильмах